Колонија Санта Елена има више значења:

 Колонија Санта Елена, Ел Каолин (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Елена (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Санта Елена (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Санта Елена (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Санта Елена (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику